Linea A – linea della metropolitana di Buenos Aires
 Linea A – linea della metropolitana di Lione
 Linea A – linea metrotanviaria facente parte della metropolitana di Los Angeles
 Linea A – linea della metropolitana di New York
 Linea A – linea della metropolitana di Roma
 Linea A – linea della metropolitana di Tokyo